

Актам — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Актам — село, Сарисуський район, Жамбильська область
 Актам — село, Уйгурський район, Жетисуська область
 Актам — село, Чиїлійський район, Кизилординська область